Гончарик — белорусская фамилия.

 Известные носители
 Гончарик, Александр Петрович (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Гончарик, Артём Петрович (род. 1980) — белорусский футболист.
 Гончарик, Владимир Иванович (род. 1940) — белорусский политик.